Jean Flamand ist der Name folgender Personen:

* Jean Flamand (Ingenieur) (1597–1634), französischer Vermessungsingenieur und Architekt 
 Jean-Claude Flamand-Barny (* 1965), französischer Schauspieler, Drehbuchautor und Regisseur 
 Jean-François Flamand (1766–1838), französischer General der Infanterie 
 Jean-Paul Flamand, französischer Soziologe